dak steht für:
 Dakota (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sioux-Sprache der Dakota (Volk)

DAK steht für:
 Deutsche Akademie der Künste, siehe Akademie der Künste der DDR
 Deutsche Angestellten-Krankenkasse, siehe DAK-Gesundheit
 Deutsche Atomkommission, früheres Beratungsgremium der deutschen Bundesregierung
 Deutsches Afrikakorps der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg
 Diffusionsabsorptionskältemaschine
 Digitale automatische Kupplung, siehe Kupplung (Bahn)#Digitale Automatische Kupplung
 Diplomatische Akademie Wien

Đak ist der Familienname folgender Personen:
 Živko Đak  (1942–2011), jugoslawischer bzw. serbischer Maler

Abkürzung